

Фрайбург — місто, штат Мен
 Фрайбург — переписна місцевість, штат Мен